В этом списке представлены спортсмены, которые выступали и на летних, и на зимних Олимпийских играх.

Есть ряд дисциплин летних и зимних видов спорта, в которых особенности тренировок совпадают в значительной степени, и переходы из одного вида спорта в другой даже на высшем уровне олимпийских соревнований имеют не единичный характер. К таким видам можно отнести бобслей и бег на короткие дистанции, трековый велоспорт и конькобежный спорт. При этом случаи, когда спортсмены выступали в командных игровых видах спорта на летних и зимних Играх, единичны. Также можно отметить, что гораздо чаще спортсмены дебютировали на летних Играх, а уже после этого выступали на зимних.

Участники летних и зимних Игр в разных видах спорта 
Жирным выделены Игры, на которых спортсмены выигрывали медали

Лёгкая атлетика и бобслей 

  Краячич, Славен
  Кюртёши, Жолт
  Маргль, Тамаш
  Смит, Олусейи
  Харрис, Фил 
  Шюценауэр, Мартин

Другие сочетания видов 
Синим выделена пара велоспорт и конькобежный спорт/шорт-трек

  Ари Гудмундссон (плавание / прыжки на лыжах с трамплина)
  Закариас, Вилли (гандбол / горнолыжный спорт и лыжные гонки)
  Легард, Перси (лёгкая атлетика / лыжное двоеборье)
  Маннсбрат, Артур (велоспорт / конькобежный спорт)
  Массон, Ален (велоспорт / лыжные гонки)
  Мозер, Фриц (гребля / конькобежный спорт)
  Омедес, Луис (гребля / санный спорт)
  Параскевин, Конни (велоспорт / конькобежный спорт)
  Пости, Ханну (лёгкая атлетика / биатлон)
  Рёппянен, Маури (стрельба / биатлон)
  Тешович, Мартин (тяжёлая атлетика / бобслей)
  Харинга, Ингрид (велоспорт / конькобежный спорт)
  Харрис, Мадонна (велоспорт / лыжные гонки)

Участники летних и зимних Игр в одном виде спорта 
Хоккей с шайбой входил в программу летних Олимпийских игр 1920 года, фигурное катание входило в программу летних Олимпийских игр 1908 и 1920 годов. Целый ряд хоккеистов и фигуристов участвовали как в летних Играх 1920 года, так и в последующих зимних Играх в своём виде спорта.

  Макелт, Этель (фигурное катание)
  Моландер, Нильс (хоккей с шайбой)
 Якобссон, Вальтер  (фигурное катание)
 Якобссон, Людовика  (фигурное катание)

См. также 
 Список спортсменов с наибольшим количеством участий в Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Список спортсменов, принимавших участие и в летних, и в зимних Олимпийских играх на сайте Olympedia.org